Silke Hahn (* 1966) ist eine deutsche Sprachwissenschaftlerin und Hochschullehrerin für Public Relations und Unternehmenskommunikation.

Leben 

Nach dem Studium war Silke Hahn zwischen 1991 und 1997 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für deutsche Philologie und Linguistik an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, wo sie auch promovierte. Bevor sie 2004 die PR-Agentur PR-Wording gründete, leitete sie die Unternehmenskommunikation bzw. Redaktionsabteilung unterschiedlicher Betriebe. Parallel dazu war sie als Dozentin an der Universität Düsseldorf und am Institut für Internationale Kommunikation tätig. Parallel zu ihrer selbständigen Tätigkeit wurde ihr zum Wintersemester 2010/2011 die Professur für Unternehmenskommunikation und PR verliehen. Sie lehrt u. a. an der ISM International School of Management.

Veröffentlichungen 
 Zwischen „Einheitsschule“ und „Eliteförderung“. Semantisch relevante Phänomene in der Bildungspolitik als Beitrag zu einer Sprachgeschichte der Bundesrepublik. Lang, Frankfurt am Main u. a. 1998, ISBN 3-631-33327-7 (Zugleich: Düsseldorf, Universität, Dissertation, 1998).
 als Herausgeberin mit Zeljka Neuss: Krisenkommunikation in Tourismusorganisationen. Grundlagen, Praxis, Perspektiven. Springer VS, Wiesbaden 2018, ISBN 978-3-658-20627-7.
Preiskommunikation als Bestandteil des Reputationsmanagements. In: Kalka, Regine / Krämer, Andreas (Hrsg.): Preiskommunikation. Strategische Herausforderungen und innovative Anwendungsfelder. Springer Gabler, Wiesbaden 2020, ISBN 978-3-658-28027-7

Weblinks

Einzelnachweise 

Linguist
PR-/Medienberater
Hochschullehrer (University of Applied Sciences Europe, Standort Iserlohn)
Deutscher
Geboren 1966
Frau